Децентрализованный турнир 2002 () — 86-й розыгрыш чемпионата Перу по футболу с момента его основания.

Апертура

Дополнительные матчи за первое место

Клаусура

Сводная таблица

Национальный финал 
В национальный финал выходили победители Апертуры и Клаусуры, если они в другой половине сезона занимали места не ниже четвёртого. Так как «Университарио» занял в Клаусуре лишь 11-е место, чемпионом Перу автоматически стал победитель Клаусуры «Спортинг Кристал».

Ссылки 
 Чемпионат Перу 2002 на rsssf.com

2002
Перу
2002 год в Перу